Pavoclinus är ett släkte av fiskar. Pavoclinus ingår i familjen Clinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Pavoclinus